Нечаевская — имя собственное, которое выступает в качестве топонимов и как женская форма фамилии .

Населённый пункт 
 Нечаевская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Нечаевская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Нечаевская — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Нечаевская — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Нечаевская — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Нечаевская — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Нечаевская — узловая станция Муромского отделения Горьковской железной дороги.

Фамилия 
 Нечаевская, Анна Александровна (род. 1991) — российская лыжница.

См. также 
 Нечаевская волость